Не следует путать с Медалью имени Ханнеса Альфвена от Европейского союза наук о Земле

Премия Ханнеса Альфвена () — награда Европейского Физического Общества за выдающиеся новаторские работы в области физики плазмы. Названа в честь лауреата Нобелевской премии Ханнеса Альфвена. Награждение проводится с 2000 года на конференции Европейского Физического Общества по физике плазмы (EPS Conference on Controlled Fusion and Plasma Physics).

Лауреаты

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии 
 EPS PPD annual reports 

Награды по физике
Физика плазмы
Списки лауреатов премий
Награды, появившиеся в 2000 году
Награды по алфавиту
Награды Европейского физического общества